Bunijaya (Gununghalu), een plaats in Indonesië
Bunijaya (Pagelaran), een plaats in Indonesië